Lauder steht für:
 Lauder (Schottland), ein Ort in Schottland
 Lauder (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland

Lauder ist der Familienname folgender Personen:
 Estée Lauder (geboren als Josephine Esther Mentzer; ~1907–2004), US-amerikanische Unternehmerin
 Evelyn Lauder (1936–2011), US-amerikanische Unternehmerin und Philanthropin
 Hayley Lauder (* 1990), schottische Fußballspielerin
 Leonard Lauder (* 1933), Geschäftsmann, Kunstmäzen und Milliardär
 Robert Scott Lauder (1803–1869), schottischer Künstler
 Ronald Lauder (* 1944), US-amerikanischer Unternehmer, Philanthrop und Diplomat; Sohn von Estée Lauder
 Wilson Lauder (* 1948), schottischer Rugby-Union-Spieler

Lauder ist Namensbestandteil des Unternehmens:
 Estée Lauder Companies

Siehe auch:
 Louder